Mopso (Μόψος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Mopso, originario del norte de Tesalia, donde fluye el río Titareso. Participó en la expedición de los argonautas, siendo uno de los dos grandes adivinos que viajaron en la Argo. Halló muerte en Libia por la picadura de una serpiente al ser perseguidos por la gorgona Medusa, que surgió de una gota de sangre de esta.
Mopso, hijo de Manto y nieto de Tiresias. Era también hechicero, ciego igual que su abuelo y fue venerado como fundador de varias ciudades, entre ellas Mopsuestia en Cilicia, el oráculo de Claros y el de Malo. Murió tras haber bebido agua muy fría de una fuente.